Егише́ Ме́ликович Меликя́н (; ) — армянский футболист, защитник, тренер. Главный тренер клуба «Пюник».

Выступал за сборную Армении.

Клубная карьера 
В Армении выступал за несколько команд Премьер-лиги. В «Металлург» перешёл в 2002 году, за четыре сезона провёл 64 игры забил 1 гол. Также играл в аренде за алчевскую «Сталь».

В конце января 2010 года подписал годичный контракт с клубом «Улисс». В конце июня Меликян, по обоюдному согласию, расторг контракт с клубом и должен был отправиться на Кипр на просмотр клуба «Этникос». Примечательным фактом является то, что через несколько дней «Улисс» должен был принимать участие в Лиге Европы. Но поездка не состоялась и Меликян вместо Кипра оказался на Украине, где в футбольном клубе «Севастополь», который завоевала путевку в высшую лигу, проходил осмотр. Однако и в «Севастополе» Меликян не прошёл просмотр. В середине августа стало известно, что Меликян подписал краткосрочный контракт с клубом из украинской Первой лиги «Крымтеплица» из Молодёжного. Контракт с клубом Меликян подписал до конца года, при этом добавив, что условия предложенные клубом его полностью устраивают.

В январе 2011 года Меликян прибыл в Гюмри, где в местном «Шираке» начал проводить свои тренировки. Проведя просмотр клуб заключил годичный контракт с Меликяном. Спустя месяц по взаимному соглашению контракт был расторгнут. К этому времени Меликян успел пройти просмотр в криворожском «Кривбассе». В итоге оказался в «Закарпатье», выступавшей на тот момент в Первой лиге Украины. Сезоном спустя клуб стал чемпионом Первой лиге и завоевал путёвку в Премьер-лигу. Таким образом Меликян, через несколько сезонов, вновь оказался в высшей лиге чемпионата Украины. Игру Меликяна оценил капитан команды Александр Надь, определив его как находку для своей команды.

Карьера в сборной 
Выступал за юниорскую, юношескую и молодёжную сборную Армении. За национальную сборную провел 29 матчей.

Карьера тренера 
В 2015 году работал старшим тренером донецкого «Металлурга» до 19 лет и до 21 года, затем возглавлял команду до 19 лет в «Стали», в которой с января 2016 года работал ассистентом главного тренера Эрика ван дер Мера.

C 2016 года старший тренер команды U-21 ПФК «Сталь». C 2017 года главный тренер команды «Сталь». 25 сентября 2017 года подал в отставку с поста тренера «Стали». 1 сентября 2018 года завершил обучение по программе «Pro-диплом УЕФА».

В сентябре 2019 года вошёл в тренерский штаб Владимира Мазяра, возглавляющего ФК «Львов». 31 октября 2019 года после отставки Мазяра Меликян стал главным тренером клуба. 7 января 2021 года возглавил армянский «Пюник» Команда завершила чемпионат на седьмом месте, и команда осталась в премьер-лиге. В мае 2022 года довёл «Пюник» до первого за семь лет чемпионства, обогнав «Арарат-Армению» всего лишь на один балл (75 очков против 74).

Достижения 
 «Спартак» (Ереван)
 Чемпион Армении: 2000
 Финалист Суперкубка Армении: 1999
 «Бананц»
 Бронзовый призёр чемпионата Армении: 2007
 Обладатель Кубка Армении: 2007
 Финалист Кубка Армении: 2008
 Финалист Суперкубка Армении: 2008
 «Улисс»
 Бронзовый призёр чемпионата Армении: 2010
 «Металлург» (Донецк)
 Бронзовый призёр чемпионата Украины: 2002/03

Достижения в качестве тренера 

 Чемпион Армении: 2021/22

Примечания

Ссылки 
 

 

Футболисты Армении
Игроки сборной Армении по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Армении по футболу
Игроки ФК «Ереван»
Игроки ФК «Двин»
Игроки ФК «Спартак» Ереван
Игроки ФК «Урарту»
Игроки ФК «Металлург» Донецк
Игроки ФК «Металлург-2» Донецк
Игроки ФК «Сталь» Алчевск
Игроки ФК «Заря» Луганск
Игроки ФК «Улисс»
Игроки ФК «Говерла»
Футбольные тренеры Армении
Тренеры ФК «Сталь» Каменское
Тренеры ФК «Львов»
Тренеры ФК «Алашкерт»
Тренеры ФК «Пюник»